O Campeonato de Fórmula E de 2014–15 foi a primeira temporada da categoria promovida pela FIA. A temporada teve início em 13 de setembro de 2014, com a primeira etapa sendo disputada em Pequim na China e terminou em 28 de junho de 2015 na cidade de Londres no Reino Unido. Nelson Piquet Jr. foi o campeão com 144 pontos pela equipe NEXTEV TCR Formula E Team.

Equipes e pilotos

Corridas 
A temporada começou em setembro de 2014 e vai até junho de 2015 com um máximo de dez corridas. O calendário final foi aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA em 11 de abril de 2014.

Roma, Rio de Janeiro e Bangkok que inicialmente foram anunciadas como sedes foram removidas posteriormente.

Sistema de pontuação

Campeonato de Pilotos

† – Não completaram, mas foram classificados no final por terem concluído mais de 90% da corrida.

O piloto que faz a pole-position ganha 3 pontos.

O piloto que faz a volta mais rápida na corrida ganha 2 pontos.

DSQ - Desclassificado da corrida.

EXC - Excluído da corrida.

NC - Não participou da corrida.

*Nicolas Prost perdeu 1 ponto na classificação final do campeonato.

Campeonato de equipes

Ligações externas 

 
2014–15
Fórmula E
Fórmula E